Selfocracy — дебютный студийный альбом бельгийского певца, участника Евровидения в 2015 году Лоика Нотте, релиз которого состоялся 31 марта 2017 года. Альбом достиг первой строчки в чартах Бельгии. Он включает в себя сингл «Million Eyes». Альбом был спродюсирован Лоиком Нотте, Alexandre Germys, Luuk Cox, soFLY, Nius, Oddefellow и ICO.

Об альбоме

Вдохновение 
Нотте много раз говорил, что вдохновением для написания песен ему послужили фильмы, среди которых:
 «Mirror» — «Белоснежка и охотник»
 «Hungry Heart» и «Team8» — «Голодные игры» (на одном из своих концертов про «Hungry Heart» он сказал, что на написание этой песни его также вдохновил фильм «Белоснежка и Охотник»)
 «Wolves» — «Красавица и Чудовище»
 «Million Eyes» — «Подмена»
 «Dirty» — «Женщина в Чёрном»
 «Mud Blood» — фотография певицы Лорд.

Синглы 
«Million Eyes» был выпущен 27 октября 2016 года, достиг второй строчки в чартах Бельгии и Франции. Вторым синглом стала песня «Mud Blood», выпущенная 24 февраля 2017 года.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Сертификация 
 Бельгия — золото / платина

Хронология выпуска

Отзывы критиков 
 Обозреватель портала «Celeb MIX» Джонатан Каррин называет альбом «удивительным», особенно отмечая открывающую диск песню. Он также называет диск «абсолютно невероятным» и сравнивает его с альбомом Эда Ширана «÷ (Divide)». Каждую песню на диске Каррин называет «законченной и впечатляющей», а также говорит об универсальности исполнителя и разнообразии его таланта исполнителя.
 Портал «A bit of pop music» называет дебютный диск Нотте «амбициозным», а также пишут, что его «дебютный альбом возводит его сразу в ранг звёзд [музыки]».
 Портал «Star Bazaar» более сдержан в оценках, однако отмечает, что альбом «стоит послушать хотя бы ради таких мощных песен как „Million Eyes“, „Poison“, „Cure“ и „Wolves“». Портал пишет, что этот альбом — «первый уверенный шаг на тернистом пути талантливого артиста».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лоика Нотте

Альбомы Бельгии
Лоик Нотте
Электропоп-альбомы